El Raión de Biliaivka (ucraniano: Біляївський район) es un distrito en el óblast de Odesa en el sur de Ucrania. Su centro administrativo es la ciudad de Biliaivka.

Tiene una superficie total de 1.496 km² y, según el censo de 2001, tiene una población de aproximadamente de 105.000 habitantes.

Divisiones administrativas
Asentamiento de tipo urbano
 Hlibodarske

Pueblos y asentamientos

Enlaces externos

Historia del Óblast de Odesa